Tyrannosaurus rex, een dinosauriër
 T. Rex, een Britse band
 Tyrannobdella rex, een soort bloedzuiger